6773 Kellaway - um asteróide da cintura principal, a 2,8113598 UA. 
Mitch Kellaway - um personagem de ficção na série de banda desenhada "The Mask " ("O Máskara").
Desambiguação